Magsar kan syfta på följande platser:

Iran 

 Maksar (ort), Khuzestan, 
 Maksar-e Soflá, ort, Khuzestan, 

Robotskapade Iranförgreningar